Список крупнейших публичных компаний Гонконга составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2011 года.

Методика составления рейтинга 
Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2011 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2011 году это были $3,3 млрд для выручки, $207,9 млн для прибыли, $6,59 млрд для активов и $4,14 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг

Галерея

См. также 
 Forbes Global 2000
 Список крупнейших компаний Гонконга по версии Forbes (2014)
 Список богатейших людей Гонконга
 Банки Гонконга

Примечания

Ссылки 
 Список крупнейших компаний Гонконга по данным журнала «Форбс» (из списка The Global 2000’s)

Списки:Гонконг

Гонконг
Гонконг